Slægten kan referere til:

 Slægten (roman) – roman af Gustav Wied
 Slægten (film fra 1978) – dansk film efter romanen fra 1978 instrueret af Anders Refn
 Slægten (film fra 1912) – dansk film fra 1912 film instrueret af Vilhelm Glückstadt og Alfred Lind
 Slægten (romanserie) – dansk historisk romanserie